Esistono due comuni francesi con questo nome

Voisines – Alta Marna
Voisines – Yonne